«Вы чьё, старичьё?» — повесть советского писателя Бориса Васильева, опубликованная в 1982 году и дважды экранизированная в СССР:
 Вы чьё, старичьё? (фильм, 1982) — среднеметражный кинофильм режиссёра Василия Пичула
 Вы чьё, старичьё? (фильм, 1988) — кинофильм режиссёра Иосифа Хейфица